Thrash Zone é o quinto álbum de estúdio da banda Texana, D.R.I. lançado em 1989. 

Esse álbum marca a mudança sonora na banda, agora totalmente Thrash Metal. As músicas Beneath the Wheel e Abduction transformaram-se em videoclipes.

Faixas
 "Thrashard" - 3:40
 "Beneath the Wheel" - 5:36
 "Enemy Within" - 2:44
 "Strategy" - 4:19
 "Labeled Uncurable" - 3:04
 "You Say I'm Scum" - 1:55
 "Gun Control" - 4:59
 "Kill the Words" - 4:43
 "Drown You Out" - 2:31
 "The Trade" - 4:28
 "Standing in Line" - 1:35
 "Give a Hoot" - 3:55
 "Worker Bee" - 0:56
 "Abduction" - 4:04

Participações
 Kurt Brecht - vocal
 Spike Cassidy - guitarra e produção
 John Menor - baixo
 Felix Griffin - bateria
 Bill Metroyer - engenheiro de som, produção e Mixagem
 Eddy Shreyer - Masterizado
 Scott Campbell - Engenheiro assistente
 Ken Paulakovich - Engenheiro assistente
 Sam Leyja - Ilustrador

Álbuns de D.R.I.
Álbuns de 1989
Álbuns de thrash metal
Álbuns de crossover thrash